Владимир Рожанский:
 Рожанский, Владимир Борисович (Vladimir Rojansky, 1900—1981) — американский физик.
 Рожанский, Владимир Николаевич (1923—1997) — российский физик, сын Н. А. Рожанского.